Le Tournoi de Miami 1990 s'est déroulé du 12 au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 Tous les matchs du tournoi, en dehors de la finale en simple, sont désormais joués au meilleur des deux sets.
 En quarts de finale, Stefan Edberg sauve 2 balles de match face à Jakob Hlasek, dont une sur un point controversé dans le tie-break du troisième set.
 Andre Agassi remporte le tournoi en simple en battant Stefan Edberg en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Rick Leach et Jim Pugh s'imposent en finale face à Boris Becker et Cássio Motta. Il s'agit de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1990 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 1990) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1990
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis aux États-Unis en 1990
Miami
Sport en Floride en 1990
Tennis en mars 1990